Kosow ist Ortsname von
 Kosów, polnischer Name von Kossiw, Ukraine
 Kosovy, deutscher Name, Tschechien 

Siehe auch:
 Kosów Lacki
 Koso
 Kosov (Begriffsklärung)
 Kossow
 Kossoff